GP Industria & Artigianato di Larciano 2022 – 44. edycja wyścigu kolarskiego GP Industria & Artigianato di Larciano, która odbyła się 27 marca 2022 na trasie o długości ponad 192 kilometrów wokół miejscowości Larciano. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo we Włoszech
2022 we Włoszech